Challenger (engelsk: udfordrer) er blandt andet navnet på:

 Challenger - A30 – en britisk kampvogn.
 Challenger (rumfærge) – en amerikansk rumfærge.
 Bombardier CL-600 Challenger – et mindre canadisk jetfly, produceret af Bombardier.